Shantinagar peut faire référence à :
 Shantinagar, un village du district de Dang au Népal ;
 Shantinagar, un village du district de Jhapa au Népal.